Maerkelotritia är ett släkte av kvalster. Maerkelotritia ingår i familjen Oribotritiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Maerkelotritia